Radosław Paweł Murawski (ur. 22 kwietnia 1994 w Gliwicach) – polski piłkarz występujący na pozycji pomocnika w polskim klubie Lech Poznań. Wychowanek Piasta Gliwice, w trakcie swojej kariery grał w takich klubach, jak Palermo oraz Denizlispor. Młodzieżowy reprezentant Polski.

Kariera piłkarska 
Latem 2021 po wygaśnięciu kontraktu z Denizlispor przeszedł do Lecha Poznań. 22.10.2021 w meczu z Wisłą Płock zdobył swoją pierwszą bramkę dla Kolejorza.

Statystyki kariery klubowej 

 Stan na 22 maja 2022

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Piasta Gliwice
Piłkarze Palermo FC
Piłkarze Denizlisporu
Piłkarze Lecha Poznań
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2017
Ludzie urodzeni w Gliwicach
Urodzeni w 1994